Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 285 dans le monde.

 Route fédérale 285 en Allemagne
 BR-285 au Brésil
 Route 285 au Québec, Canada
 Route nationale 285 en France